Gornja Dubnica (Podujevo)
 Gornja Dubnica (Vučitrn)